Shirataka bezeichnet:
 Shirataka (Stadt), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Yamagata
 Shirataka (Schiff, 1899), ein Torpedoboot der Kaiserlich Japanischen Marine
 Shirataka (Schiff, 1929), ein Minenleger/Netzleger der Kaiserlich Japanischen Marine
 Shirataka (Schiff, 2003), ein Flugkörperschnellboot (Hayabusa-Klasse) der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Shirataka (Vulkan), ein Vulkan in Japan